Молодёжный переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Молодёжный переулок — переулок в Великом Новгороде.
 Молодёжный переулок — переулок в Верх-Нейвинском.
 Молодёжный переулок — переулок в Ливнах.
 В Москве:
 1-й Молодёжный переулок.
 2-й Молодёжный переулок.
 Молодёжный переулок — переулок в городе Орле.
 В Санкт-Петербурге:
 Молодёжный переулок — переулок в Кировском районе.
 Молодёжный переулок — переулок в Красногвардейском районе.

Украина 
 Молодёжный переулок — переулок в Краматорске.
 Молодёжный переулок — переулок в Мелитополе.

См. также 
 Молодёжная улица
 Молодёжный мост
 Молодёжный проспект